W Polsce 
 Klasztorne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik 
 Klasztorne – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój
 Klasztorne – gromada w powiecie choszczeńskim
 Klasztorne – dawna nazwa wsi Klasztorek w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim, w gminie Gardeja